Die 13. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 24. April bis 6. Mai 1995 in Belgien ausgetragen. Es war das erste UEFA-Junioren-Turnier in Belgien. Sieger wurde Portugal durch einen 2:0-Sieg über Spanien. Deutschland wurde durch einen 2:1-Sieg über Frankreich Dritter. Titelverteidiger Türkei schied bereits nach der Vorrunde aus.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Viertelfinale. Von dort an ging es im K.-o.-System weiter.

Teilnehmer 
Am Turnier haben folgende Mannschaften teilgenommen:

Kader der ÖFB-Auswahl

Kader der DFB-Auswahl

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Aalter, Brüssel, Deinze, Eernegem, Eisden, Eupen, Geel, Handzame, Hasselt, Maldegem, Meulebeke, Roeselare, Seraing, Tongern und Verviers.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde 

Die U-16-Nationalmannschaft aus  wurde somit zum zweiten Mal Fußball-Europameister der U16/U17-Junioren.

Die Siegerelf: Santos – Aires, da Costa, Caneira, M. Costa, Leal, Cordeiro, Hipolito, Vieira (Rodrigues) – Soares, Vargas (Silva)

Soares und Pereira erzielten die Tore.

1995
Fußballveranstaltung 1995
Fußball (Belgien)
Sportveranstaltung in Belgien